Jumeau steht für
 Le jumeau („Der Zwilling“), 1984 in Frankreich gedrehte Film-Komödie von Yves Robert
 Jumeau (Puppenhersteller), 1843 in Paris begründete Puppenmanufaktur

Jumeau ist der Familienname folgender Personen:
 Jean-David Jumeau-Lafond (???), französischer Kunsthistoriker
 Ronald Jumeau (* 1957), seychellischer Politiker, Diplomat und Journalist

Siehe auch:
 Jumeauville, französische Gemeinde im Département Yvelines in der Region Île-de-France
 Juneau (Begriffsklärung)